Петру́шино — cело в составе Горловское сельского поселения Скопинского района Рязанской области.

История 
История села Петрушина неразрывно связана с историей другого населённого пункта  - село Нагиши ( Лебяжий Усад) . В начале 18 века село Лебяжий Усад и деревня Петрушино принадлежали князю Михаилу Черкасскому. После его смерти селения перешли во владения семьи Долгоруковых.

До революции входило в Епифанский уезд Тульской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района